Миленький Віктор Сергійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Миленький Іван Андрійович — учасник радянсько-німецької війни, герой Радянського Союзу.
Прізвища